Marc Cocceu Nerva I, cònsol el 36 aC.
 Marc Cocceu Nerva II, cònsol l'any 22.
 Marc Cocceu Nerva, jurista romà suposadament fill de l'amic de Tiberi.
 Marc Cocceu Nerva, emperador romà